Baumgartner steht für:
 Baumgartner (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Baumgartner, Patrizier- und Adelsgeschlecht in Nürnberg und Augsburg, siehe Paumgartner (Patrizier)

geographischer Objekte:
 Baumgartner (Kastl), Ortsteil von Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Baumgartner (Miesbach), Ortsteil von Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Baumgartner (Gemeinde Scheffau), Ort bei Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Sonstiges:
 Brauerei Jos. Baumgartner, österreichische Bierbrauerei
 Groupe Baumgartner Holding, Schweizer Unternehmen der Verpackungs- und Papierindustrie

Siehe auch:
 Baumgardner
 Baumgarten
 Baumgärtner
 Paumgartner